Randudongkal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Randudongkal (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Randudongkal, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar